Schwenktür kann Folgendes bezeichnen: 

 eine Anschlagtür
 eine Schwenkschiebetür (auch Schiebe-Schwenk-Tür)